

Patronyme

Personnalités réelles 
 Elizabeth Simmonds (1991-), nageuse britannique ;
 Ellie Simmonds (1994-), nageuse handisport britannique ;
 Joe Simmonds (1996-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Joshua Simmonds (1995-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Hayley Simmonds (1988-), coureuse cycliste britannique ;
 Kennedy Simmonds (1936-), homme politique christophien, fondateur du Mouvement d'action populaire ;
 Kerry Simmonds (1989-), rameuse américaine ;
 Kim Simmonds (1947-2022), guitariste gallois ;
 
  (1955-), saxophoniste et compositeur néo-zélandais ;
 Mark Simmonds (1964-), homme politique britannique ;
 Megan Simmonds (1994-), athlète jamaïcaine ;
  (1897–1985), ingénieur aéronautique et homme politique britannique, fondateur de l'entreprise Simmonds Aircraft Limited ;
 Posy Simmonds (1945-), dessinatrice de presse, écrivain et illustratrice de livres pour enfants britannique ;
 Sabina Simmonds (1960-), ancienne joueuse de tennis italienne d'origine anglaise ;
 Sam Simmonds (1994-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Sofia Simmonds (1917-2007), biochimiste américaine ;
 Wayne Simmonds (1988-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Autres 
 Simmonds Aircraft Limited, constructeur aéronautique ;
 Simmonds Spartan, avion fabriqué par l'entreprise précédente ;

Patronyme anglais